Qui realitza una inversió en una empresa bé com soci capitalista, com accionista o amb algun altre tipus de participació.
 Porta NOT
 amplificador inversor
 Aparell productor de combustible microcarburat per la producció o creació d'energia. Aquest procés té una ultracombinació d'elements propulsats per la calor produïda per un reactor ocular.